Porte de Vanves – porta di accesso al boulevard périphérique di Parigi nel XIV arrondissement
 Porte de Vanves – stazione della metropolitana di Parigi